Jasseny (ukrainisch ; russische Entsprechung /Jasseni) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Jasseny (Sumy)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Jasseny (Tscherniwzi)